Хаболовка — река в России, протекает по Кингисеппскому району Ленинградской области России.

Вытекает из озера Хаболово у деревни Хаболово, течёт на север и впадает в Лужскую губу Финского залива Балтийского моря в районе порта Усть-Луга. Длина реки составляет 10 км, площадь водосборного бассейна 330 км².

Реку пересекает ведущая в порт железная дорога и автомобильная дорога. На правом берегу реки находится деревня Косколово.

Притоки:
(от устья к истоку)
 Белая (правый)
 Чёрная (правый)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Реки бассейна Финского залива от северно. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000712102000025543.

Примечания 

Реки, впадающие в Финский залив
Реки Кингисеппского района